Acoetes är ett släkte av ringmaskar. Acoetes ingår i familjen Acoetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Acoetes